Napraforgó, közismert haszonnövényfaj
 Napraforgó, heraldikai elem
Művészet
 Napraforgók Van Gogh festményein (1887–1889)
 Napraforgó (1918), Krúdy Gyula regénye
 Napraforgó, Vittorio De Sica 1970-ben készült filmje
 Napraforgó, Horváth Z. Gergely 1974-ben készült filmje (Krúdy Gyula regényéből) (egyes források szerint 1976-ban jelent meg)
 Napraforgó (1979), a Neoton Família ötödik magyarországi albuma